В Венесуэле, по данным Реестра жителей за рубежом (PERE) Испании, до 1 января 2011 года проживало 320 456 граждан Испании. Таким образом, Венесуэла стала третьей страной по количеству испанцев после Аргентины (345 866) и Франции (189 909). Венесуэла юридически разрешает двойное гражданство между обеими странами.

История 
Венесуэлу посетил Христофор Колумб во время своего третьего путешествия 1 августа 1498 года, когда он достиг устья реки Ориноко, пройдя перед островом Тринидад. Это был первый раз, когда испанцы коснулись материковой части континента, принимая во внимание, что в первые два похода они достигли островных территорий. По прибытии Колумб наблюдал за течениями Ориноко и джунглями. Затем путешествие продолжилось через залив Пария и огибало побережье у острова Маргарита. В следующем году Алонсо де Охеда совершил более обширную экспедицию по стране, достигнув Венесуэльского залива после прохождения полуострова Парагуана.

Процесс колонизации начался с создания администрации Кокибакоа, а также городов и торговых путей между территорией и метрополией. Демаркация территории была проведена для создания юрисдикционной структуры, которая материализовалась с созданием провинций Маргарита (1525 г.), Венесуэлы (1527 г.), Тринидада (1532 г.), Новой Андалусии и Гуаяны (1568 г.), а затем и провинции Маракайбо (1676 г.). Однако процесс колонизации не обошелся без неудач: испанцы столкнулись с несколькими восстаниями местных коренных жителей, наиболее заметными из которых были восстание под командованием касика Гуаикайпуро в 1560 году и восстание Кирикирес в 1600 году, и даже их собственных соотечественников, таких как Лопе де Агирре в XVI веке и Хуан Франсиско де Леон в XVIII веке.

Центры испанской иммиграции в Венесуэлу

Канарские острова 
В колониальную эпоху и до конца Второй мировой войны большинство иммигрантов из Европы, прибывших в Венесуэлу, были испанцами родом с Канарских островов. Их культурное влияние было значительным, повлиявшим как на развитие испанского языка в стране, так и на гастрономию и обычаи. Венесуэла — страна с самым большим канарским населением, и как на островах, так и в этой стране принято говорить, что «Венесуэла — восьмой остров Канарских островов». В XVI веке немецкий конкистадор Георг фон Шпейер на Канарских островах завербовал 200 человек для колонизации Венесуэлы, как и Диего Эрнандес де Серпа, губернатор провинции Новая Андалусия, который отправил еще 200 солдат и 400 рабов из Гран-Канарии в Венесуэлу, где некоторые из этих канарцев стали основателями города Кумана.

С 1936 года большинство канарских иммигрантов уехали либо на Кубу, либо в Венесуэлу (некоторые из тех, кто эмигрировал в Венесуэлу, прибыли с Кубы) из-за поощрения иммиграции со стороны правительства, особенно граждан Испании, а с 1948 года большинство эмигрировало в Венесуэлу. Крупномасштабная иммиграция не прекращалась до начала 1980-х годов со значительным сокращением в 1970-х годах и началом канарской эмиграции в другие европейские страны. Жители Канарских островов и их потомки теперь разбросаны по всей Венесуэле.

Несколько венесуэльских лидеров и знатных людей имеют канарское происхождение, например, предшественник независимости генералиссимус Франсиско де Миранда, Андрес Бельо, Хосе Грегорио Эрнандес и президенты Хосе Антонио Паэс, Хосе Мария Варгас, Карлос Сублетте, семья Монагас, Антонио Гусман Бланко, Ромуло Бетанкур и Рафаэль Кальдера. Следует отметить, что у самого Освободителя Симона Боливара были канарские предки по материнской линии, как и у Антонио Хосе де Сукре.

Каталония 
На этапе после Гражданской войны в Испании произошла самая крупная эмиграция в истории Каталонии. Большое количество каталонских изгнанников поселяется в Венесуэле. Наиболее важной характеристикой этих эмигрантов является то, что они прибывали целыми семьями, ищущими родину и помимо создания новой жизни, в отличие от людей, стремящихся к личному прогрессу, новым перспективам жизни и свободе.

Галисия 
В Венесуэле существует важная община галисийских иммигрантов, в том числе из Европы в 20 веке, в результате военных и послевоенных процессов, которые сформировали семьи, образуя бинациональные и бикультурные сообщества. Первоначально миграционный поток из Галисии имел в качестве основных направлений Аргентину и Бразилию, галисийская эмиграция 20-го века была сосредоточена в Венесуэле с 1946 года, из-за ситуации в Европе, из-за франкистского правительства и из-за ограничительной политики американских республик, галисийцы отправились в другие известные направления, такие как Соединенные Штаты, Аргентина, Бразилия и Уругвай и новые, среди которых Венесуэла.

Страна Басков 

Венесуэла была одним из самых важных направлений, которое приветствовало многих басков, которые нашли в этой стране убежище и достойную жизнь вдали от фашизма, господствовавшего в их стране более 40 лет. Баскское правительство достигло соглашения с венесуэльским правительством тогдашнего президента Элеасара Лопеса Контрераса. Прибытие баскских беженцев было согласовано, и правительство Венесуэлы приняло Игаробиде, паспорт, выданный правительством Басков, в качестве официального документа, придав ему ценность юридического документа.

Вся венесуэльская пресса откликнулась на прибытие баскских беженцев. Газета «Ahora» посвятила этому событию страницу с обилием фотографий и отметила, что среди прибывших были врачи, инженеры, бухгалтеры, фермеры, квалифицированные рабочие.

Примечания

Литература 
 Fernández Morales, María José (2002). La emigración española a Venezuela. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad complutense de Madrid. ISBN 978-84-8466-042-2
 Pérez-Fuente, Pilar; Pérez, José Antonio; Sallé, Mª Ángeles (2009). Memorias de la emigración española a América. España: Fundación Directa.
 Siso, Carlos (1941). La formación del pueblo venezolano.

Ссылки 
 Consulado General de España en Venezuela
 Embajada española en Caracas

Народы Венесуэлы
Испанская диаспора